Marooned – brano musicale del 1994 dei Pink Floyd
 Marooned – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Pathé
 Marooned – cortometraggio del 1913 diretto da James Kirkwood
 Marooned – cortometraggio del 1916 diretto da E. H. Calvert
 Marooned – film del 1933 diretto da Leslie S. Hiscott